Kopli bezeichnet
 Kopli (Lüganuse), Ort in der Landgemeinde Lüganuse, Estland
 Kopli (Rae), Ort in der Landgemeinde Rae, Estland
 Kopli (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Kopli (Tallinn), Stadtteil von Tallinn, Estland